Kornhuber ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kornhuber (1824–1905), österreichischer Botaniker und Geologe
 Bernhard Kornhuber (1931–2009), deutscher Pädiater, Onkologe und Hochschullehrer
 Hans Helmut Kornhuber (1928–2009), deutscher Neurologe und Neurophysiologe
 Johannes Kornhuber (* 1959), deutscher Psychiater und Psychotherapeut
 Malte Kornhuber (* 1961), deutscher Neurologe